Esporte Clube Anchieta é uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro, fundada a 1 de junho de 1919.

História 
Sediado no bairro de Anchieta, suas cores são preto e vermelho de uniforme principal idêntico ao do Clube Atlético Paranaense (fundado cinco anos depois do Anchieta). Foi criado como Sport Club Anchieta por alguns membros do grupo carnavalesco Só pra moer. Após muita discussão, o nome foi escolhido e a alcunha Gigante Rubro-negro. Seria rebatizado anos mais tarde Esporte Clube Anchieta. Contudo, após o leilão de sua sede a nova diretoria que assumiu a agremiação decidiu retomar a antiga denominação de Sport Club Anchieta.

Estreia, em 1930, no Campeonato Carioca organizado pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT), na série Emmanuel Coelho Netto. Em 1931, disputa a Segunda Divisão, ficando na nona colocação. Em 1932, joga novamente a Segunda Divisão, ficando em terceiro, atrás somente do campeão Engenho de Dentro Atlético Clube e do vice-campeão, Modesto Football Club.

Em 1933, sagra-se campeão carioca da Segunda Divisão, promovida pela Associação Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA).

Após a extinção da Federação Atlética Suburbana, os clubes que dela faziam parte se sentiram desprestigiados com a política estabelecida pela Federação Metropolitana de Futebol. Na tentativa de mudar esse quadro, criou-se o Departamento Autônomo em Assembleia realizada no dia 7 de julho de 1949, da qual fez parte o Anchieta. Na primeira edição do certame, a equipe foi vice-campeã juvenil da Série Suburbana. Em 1952, é campeã juvenil da mesma série do referido campeonato. Inúmeros outros títulos conquistaria ao longo de mais de trinta anos participando do futebol amador.

Envereda pelos caminhos da profissionalização do seu futebol, em 1992, quando vence o campeonato da Terceira Divisão, promovido pela FFERJ. O vice foi o São Paulo, de São João de Meriti. Na época o módulo valia na prática como quarta divisão, pois a verdadeira segunda virara Módulo Intermediário. No ano seguinte, o Anchieta disputaria a Segunda Divisão (que valia como terceiro módulo). No primeiro turno fica em nono em sua chave. No segundo é apenas o sétimo, não chegando ao quadrangular final. Em 1994, se licencia dos campeonatos de âmbito profissional.

Volta apenas em 1997, quando se sagra campeão da Quarta Divisão em um certame disputado apenas por quatro equipes. O vice foi o Cruzeiro de Pendotiba. Se licencia novamente das competições, voltando em 2000, para jogar a Terceira Divisão, intitulada à época Módulo Especial. Fica em terceiro na primeira fase, atrás somente do Independente Esportes Clube Macaé e do Rio das Ostras Futebol Clube. Na fase final, o Independente foi o campeão, ficando o Anchieta com o vice-campeonato. Ainda em 2000, disputa a Copa Rio quando acaba eliminado na segunda fase pela campeã do torneio Associação Atlética Portuguesa.

Em 9 de maio de 2007 o clube passou pelo momento mais crítico de sua história. O seu patrimônio, que inclui a sede social e o estádio, foi posto a leilão por conta da acumulação de décadas de dívidas de IPTU. Por 70 mil reais, Ademar Barbosa arrematou a agremiação, livrando-a das garras da especulação imobiliária e da sua consequente e inevitável extinção. A partir de então, o Anchieta passou a figurar nos campeonatos promovidos pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu, vencendo, em 2009, a Taça Cidade de Nova Iguaçu, categoria Sub-14. Em 2010, é vice da Taça Rio de Juniores, da Copa Dinamite. Por conta de algumas dívidas trabalhistas, a agremiação muda o seu registro para Associação Esportiva Mariópolis, contudo, mantendo o nome fantasia de Sport Club Anchieta.

No momento a agremiação se encontra licenciada das competições profissionais, mas há planos para a volta ao futebol do Rio de Janeiro em 2012. No início de 2011 passou a ser aventada a hipótese de fusão com o União Central Futebol Clube havendo a criação de um novo clube que se chamaria Unidos de Anchieta, mas as negociações não se concretizaram.

Em 2013, cede o seu estádio Ademar Barbosa para o Centro Esportivo Arraial do Cabo atuar no Campeonato Estadual da Série C.

Títulos

Outras Categorias
 Campeão da Taça Cidade de Nova Iguaçu (Categoria Sub-14): 2009;
 Campeão juvenil do Departamento Autônomo - Série Suburbana: 1952;
 Campeão de Aspirantes do Departamento Autônomo - Série Dr. João Machado: 1955;
 Campeão de Aspirantes da Série João da Silva Ramos do Departamento Autônomo - 1957;
 Campeão juvenil da Série C.O.B. do Departamento Autônomo - 1969;
 Campeão juvenil da divisão "A" do Departamento Autônomo - 1971;
 Campeão do Torneio Quadrangular Eurico Guimarães Neves, categoria veteranos, da LDSJM - 1980;
 Campeão Estadual de veteranos do Departamento de Futebol Amador da Capital - 1981; (Vice: Fazenda Futebol Clube;
 Bicampeão Estadual de veteranos do Departamento de Futebol Amador da Capital - 1985-1986;
Vice-campeão da Sub-Liga Carioca - 1935;

Outras Campanhas de Destaque
 Vice-campeão Estadual da Terceira Divisão: 2000;
 Vice-campeão do Torneio de Verão de Nova Iguaçu (Categoria Juvenil): 2010;
 Vice-campeão de Juniores da Rio Copa - Torneio Jorge Fontes - 2012;
 Vice-campeão Juvenil do Departamento Autônomo - Série Suburbana: 1949; Vice-campeão do Supercampeonato Amador do Departamento Autônomo - Categoria juvenil: 1952; Vice-campeão de Aspirantes do Departamento Autônomo - Série M. Antunes Batista: 1953;
 Vice-campeão do Supercampeonato do Departamento Autônomo - Aspirantes: 1955;
 Vice-campeão de Aspirantes da Série João Ellis Filho do Departamento Autônomo - 1965;
 Campeão do Quadrangular de Verão Troféu Eurico Neves (Lilico) - 1986; (decisão contra o Pavunense);

Ligações externas
 Site oficial

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1919
Fundações no Brasil em 1919
Anchieta (Rio de Janeiro)